Муллакаев — татарская и башкирская фамилия; женская форма Муллакаева.

Известные носители 
 Муллакаев, Кидряс (?—1789) — башкирский тархан Кара-Табынской волости Сибирской дороги Уфимского уезда, один из предводителей Крестьянской войны, походный старшина.
 Муллакаева, Дарья Васильевна (род. 1998) — российская пловчиха,  
 Муллакаева, Нурия Камалетдиновна (1931—2000) — флотатор Сибайской обогатительной фабрики, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин города Сибая.